Brichetto puede hacer referencia a:

Brichetto, pueblo italiano en la provincia de Turín, región del Piamonte.
Enrique Brichetto, futbolista argentino que jugó como delantero para el Club Atlético Boca Juniors.
Juan Brichetto, tercer presidente del Club Atlético Boca Juniors.
Giacomo Brichetto, futbolista italiano.
Letizia Brichetto-Arnaboldi Moratti, política y empresaria italiana más conocida como Letizia Moratti.